Sezóna 2016/2017 byla devátým ročníkem KHL. V lize hrálo 28 týmů z 8 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu, Běloruska, Lotyšska, Finska, Slovenska a Chorvatska. Vítězem se stal tým SKA Petrohrad.

Účastníci 
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width:100%; text-align:left"
! style="background:lightgrey;width:8%" | Divize
! style="background:lightgrey;width:12%" | Tým
! style="background:lightgrey;width:5%" | Město
! style="background:lightgrey;width:5%" | Soupiska
|-
! style="background-color:#0000CC; color:white;" colspan=8 | Západní konference
|-style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#FFDDDD" rowspan=7 | Bobrovova divize
|  HK Dynamo Minsk
| Minsk
|align="center"|Zde 
|-style="background: #ffffff;"
|  Dinamo Riga
| Riga
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Jokerit Helsinky 
| Helsinky
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  KHL Medveščak
| Záhřeb
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  SKA Petrohrad
| Petrohrad
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC Slovan Bratislava
| Bratislava
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC Spartak Moskva 
| Moskva
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#FFEECC" rowspan=7 | Tarasovova divize
|  CSKA Moskva 
| Moskva
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC Viťaz
| Čechov
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HK Soči 
| Soči
|align="center"| Zde
|-style="background: #ffffff;"
|   OHK Dynamo Moskva
| Moskva
|align="center"| Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Lokomotiv Jaroslavl
| Jaroslavl
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Severstal Čerepovec | Čerepovec
|align="center"| Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Torpedo Nižnij Novgorod| Novgorod
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|-
! style="background-color:#CC0000; color:white;" colspan=8 | Východní konference
|-style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#DDDDFF" rowspan="7" | Charlamovova divize
|  Avtomobilist Jekatěrinburg | Jekatěrinburg
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  Ak Bars Kazaň | Kazaň
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  HC Lada Togliatti | Togliatti
|align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  Metallurg Magnitogorsk| Magnitogorsk
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  CHK Neftěchimik Nižněkamsk| Nižněkamsk
|align="center"| Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Traktor Čeljabinsk| Čeljabinsk
|align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  HC Jugra Chanty-Mansijsk | Chanty-Mansijsk
|align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
! style="background-color:#DDFFDD" rowspan=8 | Černyševova divize
|  Avangard Omsk | Omsk
| align="center"|Zde
|- style="background: #ffffff;"
|  Admiral Vladivostok| Vladivostok
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Amur Chabarovsk| Chabarovsk
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Barys Astana| Astana
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Metallurg Novokuzněck| Novokuzněck
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  Salavat Julajev Ufa | Ufa
|align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HK Sibir Novosibirsk| Novosibirsk
| align="center"|Zde
|-style="background: #ffffff;"
|  HC Rudá hvězda Kunlun| Peking
| align="center"|Zde
|}

 Základní část 

 Konečné tabulky 

 Východní konference 

 Západní konference 

 Poznámka = tučně''' postupují do play off

Playoff

Finále

Metallurg Magnitogorsk - SKA Petrohrad

Produktivita základní části

Kanadské bodování

Konečná tabulka

Externí odkazy 
 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2016
Lední hokej v roce 2017